Mörekullan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mörekullan (Näs socken, Jämtland, 698210-144358), sjö i Östersunds kommun,  (7,84 ha)
Mörekullan (Näs socken, Jämtland, 698482-144394), sjö i Östersunds kommun,  (7,93 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn